« Gouvernement Benediktsson » peut faire référence au :
 Gouvernement Benediktsson (1963-1970) sous la direction de Bjarni Benediktsson (1908-1970) ;
 Gouvernement Benediktsson (2017) sous la direction de Bjarni Benediktsson (né en 1970).